Llista dels 291 municipis del departament francès de Loir i Cher (41).

Loir i Cher